Entengraben ist ein Gewässername:

 Entengraben (Brunnisach), rechter Hauptstrang-Oberlauf der Brunnisach bis ans Hepbacher-Leimbacher Ried bei Hepbach, Stadt Markdorf, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Entengraben (Rednitz), rechter Zufluss der Rednitz bei Eibach, kreisfreies Nürnberg, Bayern
 Entengraben (Reiche Ebrach), rechter Zufluss der Reichen Ebrach vor Elsendorf, Stadt Schlüsselfeld, Landkreis Bamberg, Bayern

Siehe auch:
 Entenbach